Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Asfeld » :

Cavalerie 
 Le régiment d'Asfeld cavalerie
 Le régiment d'Asfeld dragons

Homonymie d'unités militaires